В статье речь идёт о сборной Федеративной Республике Германии, включая период до 1990 года, о сборной ГДР по шахматам есть отдельная статья.
Сборная Германии (ФРГ) по шахматам представляет Германию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Немецкая шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2667 (2012).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Вольфганг Унцикер (13 раз)
 На командном чемпионате Европы: Кристофер Луц (6 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада
  Победитель — 1939
  Серебряный призёр — 2000
  Бронзовый призёр — 1930, 1950, 1964
Всего: 5 медалей

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Чемпион — 2001
  Бронзовый призёр — 1989, 1999, 2001

Всего: 4 медали

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматной олимпиаде: 2  Роберт Хюбнер — 1-я доска (1972, 1990)
 На командном чемпионате мира:  Александр Граф — 3-я доска (2001) и Ханс Хехт — 5-я доска (1985)
 На командном чемпионате Европы: 2  Александр Граф — 3-я доска и лучший рейтинг перфоменс 2801 (2001) и Клаус Бишофф — резервная и 4-я доски (1989, 2001)

Неосновные сборные 
На Дрезденской олимпиаде 2008 года на правах хозяев Германия выдвинула помимо основной ещё две сборные:
 Германия—2 — 42 место
 Германия—3 — 35 место

Примечания

Ссылки 

Ш
Г
Шахматы в Германии